Перепис:
 Перепис — село в Україні, в Городнянському районі Чернігівської області.
 Перепис населення — процес збору, аналізу, узагальнення та публікації кількісних показників населення.